Christian Redl ist der Name folgender Personen:

* Christian Redl (Schauspieler) (* 1948), deutscher Schauspieler
 Christian Redl (Taucher) (* 1976), österreichischer Taucher